Jablotschnoje (russisch ) ist ein Ortsname in Russland:

 Jablotschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Eichhorn, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Jablotschnoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Jablotschnoje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch